Ievgueni Sergueïevitch Chaldybine - en russe :  (Evgenij Sergeevič Šaldybin) et en anglais :  - (né le  à Novossibirsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
En 1993, il débute avec le Lokomotiv Iaroslavl dans la MHL. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1995 dans la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston en  en . Il joue son premier match dans la LNH face aux Oilers d'Edmonton le . Il revient en Russie en 2000. Il a remporté avec le HK Spartak Moscou la Vyschaïa liga en 2001 et 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 42|| 4|| 5|| 7|| 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 41|| 0|| 2|| 2|| 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997|| Bruins de Providence|| LAH|| 65|| 4|| 13|| 17|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Bruins de Boston|| LNH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998|| Bruins de Providence||  LAH|| 63|| 5|| 7|| 12|| 54 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Icemen de B.C. || UHL|| 61|| 14|| 38|| 52|| 38 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Bruins de Providence||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 13|| 1|| 3|| 4|| 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000|| Icemen de B.C. || UHL|| 71|| 16|| 52|| 68|| 36|| 6|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 1999-2000|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001|| Spartak Moscou|| Vyschaïa Liga || 42|| 9|| 6|| 15|| 20|| 14|| 1|| 5|| 6|| 16
|-
| 2001-2002|| Spartak Moscou || Superliga|| 50|| 3|| 10|| 13|| 38 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 28|| 1|| 1|| 2|| 22 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 13|| 0|| 1|| 1|| 12 || - || - || - || - || -
|-
| Spartak Moscou || Vyschaïa Liga || 32|| 4|| 6|| 10|| 22|| 13|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2004-2005|| Spartak Moscou|| Superliga|| 55|| 2|| 4|| 6|| 36 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=3|2005-2006|| HK MVD|| Superliga|| 15|| 0|| 2|| 2|| 6 || - || - || - || - || -
|-
| Amour Khabarovsk|| Vyschaïa Liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga || 8|| 1|| 5|| 6|| 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga|| 50|| 5|| 14|| 19|| 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 53|| 0|| 8|| 8|| 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 25|| 0|| 1|| 1|| 14|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 33|| 2|| 4|| 6|| 54 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| Krylia Sovetov || VHL|| 18|| 1|| 3|| 4|| 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| Molot Prikamie Perm || VHL|| 53|| 2|| 5|| 7|| 30|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Spoutnik Nijni Taguil || VHL|| 48|| 6|| 11|| 17|| 38|| 11|| 2|| 2|| 4|| 18
|-
|2013-2014 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 40 || 3 || 4 || 7 || 20 || - || - || - || - || -

| 3|| 1|| 0|| 1|| 0 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1975
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Icemen de Binghamton
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK MVD
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Défenseur de hockey sur glace